Falla bezeichnet:
 Fallas, spanisches Frühlingsfest
 Falla (Ort), Ort in der schwedischen Gemeinde Finspång
 Falla Bluff, Felsenkliff an der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika
 Mount Falla, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Falla ist der Familienname folgender Personen:
 Alejandro Falla (* 1983), kolumbianischer Tennisspieler
 Jorge Falla (* 1961), kolumbianischer Tennisspieler
 José Daniel Falla Robles (1956–2021), kolumbianischer Geistlicher, Bischof von Soacha
 Maiken Caspersen Falla (* 1990), norwegische Skilangläuferin
 Manuel de Falla (1876–1946), spanischer Komponist
 Marius Caspersen Falla (* 1990), norwegischer Skilangläufer
 Robert Alexander Falla (1901–1979), neuseeländischer Vogelkundler und Museumsdirektor
Siehe auch:
Fala